Жгув (польск. Rzgów) — топоним.

 Жгув — город в Польше, входит в Лодзинское воеводство, Восточно-Лодзинский повят.
 Жгув (гмина, Восточно-Лодзинский повят) — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Восточно-Лодзинский повят, Лодзинское воеводство. 
 Жгув (гмина, Конинский повят) — сельская гмина (уезд) в Польше, входит как административная единица в Конинский повят, Великопольское воеводство.